Název Sádecký potok má více vodních toků:

 Sádecký potok (přítok Klučeckého potoka) – levostranný přítok Klučeckého potoka v okrese Louny
 Sádecký potok (přítok Prudníku) – pravostranný přítok Prudníku v okrese Bruntál